

Нові Сірі — річка в Удмуртії, права притока Медло
 Нові Сірі — присілок, Дебьоський район, Удмуртія

Див. також 
 Старі Сірі